Gerngraben ist ein Gewässername:

 Gerngraben (Trauzenbach), rechter Zufluss des Trauzenbachs nach der Hördter Mühle, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gerngraben (Unkenbach), linker Zufluss des Unkenbachs (zum Main) vor Heidenfeld, Gemeinde Röthlein, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Gerngraben oder Grundgraben (Wörnitz, Mönchsroth), rechter Zufluss der Wörnitz nach Diederstetten, Gemeinde Mönchsroth, Landkreis Ansbach

Siehe auch: 
 Gernbach